La EuroCup 2005-2006 ha visto la vittoria della  sul .

Rudy Fernández () venne nominato MVP delle Final four.

Squadre partecipanti

Regular season

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Seconda fase

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Fase finale

Formazione vincitrice

Voci correlate 
Euroleague Basketball 2005-2006
ULEB Cup 2005-2006
FIBA EuroCup Challenge 2005-2006
Lega NLB 2005-2006
Lega BBL 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
Euro 2006